Алексей Викторович Ти́щенко: Тищенко, Алексей Викторович (род. 1984) — российский боксёр.
 Тищенко, Алексей Викторович (род. 1994) — украинский футболист.